La Fase C.N.D. della Coppa Italia Dilettanti 1997-98 è un trofeo di calcio. Nel 1997-98 viene disputata la 17ª edizione. La vincente disputa la finale per la Coppa Italia Dilettanti contro la vincente della Fase Eccellenza.

Regolamento
Nella prima fase le 162 squadre del Campionato Nazionale Dilettanti vengono raggruppate sia in gare di andata e ritorno che in triangolari. In seguito vi sono i trentaduesimi di finale, i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale.

Primo turno

Triangolari

risultati:
 Fossanese - Pinerolo 1 - 1
 Cuneo - Fossanese 2 - 2
 Pinerolo - Cuneo 1 - 3

risultati:
 Casale - Derthona 2 - 1
 Derthona - Valenzana 1 - 0
 Valenzana - Casale 0 - 0

risultati:
 Sparta Novara - Corbetta 3 - 0
 Corbetta - Legnano 0 - 3
 Legnano - Sparta Novara 0 - 2

risultati:
 Meda - Mariano 1 - 1
 Cantalupo - Meda 1 - 1
 Mariano - Meda 1 - 1

risultati:
 Ponte S.Pietro - Darfo Boario 2 - 2
 S.Paolo d'Argon - Ponte S.Pietro 2 - 1
 Darfo Boario - S.Paolo d'Argon 0 - 2

risultati:
 Fanfulla - Pavia 0 - 0
 Trevigliese - Fanfulla 2 - 0
 Pavia - Trevigliese 1 - 0

risultati:
 Bagnolese - Montichiari 1 - 3
 Tecnoleno - Bagnolese 1 - 1
 Montichiari - Tecnoleno 2 - 0

risultati:
 Valdagno - Bassano Virtus 0 - 2
 Schio - Valdagno 1 - 1
 Bassano Virtus - Schio 1 - 1

risultati:
 Caerano - Martellago 2 - 0
 Martellago - Luparense 1 - 1
 Luparense - Caerano 3 - 1

risultati:
 Tamai - Santa Lucia 2 - 0
 Santa Lucia - Pievigina 3 - 2
 Pievigina - Tamai 2 - 1

risultati:
 Cormonese - Pordenone 1 - 2
 Sanvitese - Cormonese 2 - 1
 Pordenone - Sanvitese 1 - 2

risultati:
 Adriese - Porto Viro 1 - 1
 Rovigo - Adriese 2 - 3
 Porto Viro - Rovigo 2 - 0

risultati:
 Fidenza - P.Collecchio 1 - 1
 Reggiolo - Fidenza 0 - 1
 P.Collecchio - Reggiolo 2 - 1

risultati:
 V.Pavullese - Sassuolo 3 - 0
 Sassuolo - V.Castelfranco 4 - 1
 V.Castelfranco - V.Pavullese 1 - 0

risultati:
 Boca S.Lazzaro - Argentana 1 - 0
 Argentana - Imolese 1 - 3
 Imolese - Boca S.Lazzaro 4 - 2

risultati:
 Riccione - Santarcangiolese 1 - 1
 San Marino - Riccione 3 - 1
 Santarcangiolese - San Marino 3 - 0

risultati:
 Fortis Juventus - Aglianese 0 - 0
 Barberino Mugello - Fortis Juventus 1 - 0
 Aglianese - Barberino Mugello 0 - 2

risultati:
 A.S. Sestese - Rondinella Impruneta 1 - 0
 Rondinella Impruneta - Grassina 1 - 0
 Grassina - A.S. Sestese 0 - 4

risultati:
 Colligiana - Sangiovannese 0 - 1
 Poggibonsi - Colligiana 0 - 1
 Sangiovannese - Poggibonsi 3 - 1

risultati:
 Venturina - Ponsacco 1 - 0
 Ponsacco - Castelfiorentino 1 - 2
 Castelfiorentino - Venturina 1 - 0

risultati:
 Urbania - Sansepolcro 0 - 0
 Città di Castello - Urbania 3 - 1
 Sansepolcro - Città di Castello 0 - 1

risultati:
 Vigor Senigallia - Jesi 0 - 0
 Lucrezia - Vigor Senigallia 3 - 0
 Jesi - Lucrezia 0 - 1

risultati:
 Ellera - Gubbio 1 - 0
 Gubbio - Pontevecchio 1 - 0
 Pontevecchio - Ellera 3 - 0

risultati:
 Santegidiese - Sambenedettese 0 - 3
 Nereto - Santegidiese 5 - 1
 Sambenedettese - Nereto 0 - 1

risultati:
 Ortona - Mosciano 3 - 1
 Mosciano - Pineto 1 - 1
 Pineto - Ortona 1 - 1

risultati:
 Isola Liri - Ceccano 1 - 0
 Ceccano - Terracina 0 - 0
 Terracina - Isola Liri 2 - 2

risultati:
 Casertana - Giovani Cardito 2 - 1
 Giovani Cardito - Boys Caivanese 0 - 0
 Boys Caivanese - Casertana 2 - 0

risultati:
 Giugliano - Internapoli 0 - 0
 Pozzuoli - Giugliano 0 - 0
 Internapoli - Pozzuoli 0 - 2

risultati:
 Nuovo Terzigno - Angri 2 - 1
 Angri - Ebolitana 1 - 1
 Ebolitana - Nuovo Terzigno 1 - 1

risultati:
 Civitavecchia - Ladispoli 2 - 1
 Ladispoli - Fiumicino 2 - 1
 Fiumicino - Civitavecchia 1 - 1

risultati:
 Anagni Fontana - Pro Cisterna 1 - 1
 Latina - Anagni Fontana 0 - 0
 Pro Cisterna - Latina 1 - 2

risultati:
 Real Piedimonte - Campobasso 0 - 0
 Frenter Larino - Real Piedimonte 0 - 1
 Campobasso - Frenter Larino 3 - 0

risultati:
 Cerignola - Rutigliano 2 - 0
 Rutigliano - Noicattaro 0 - 0
 Noicattaro - Rutigliano 2 - 3

risultati:
 Locri - Messina 1 - 1
 Milazzo - Locri 2 - 0
 Messina - Milazzo 0 - 2

risultati:
 Ragusa - Vittoria 1 - 0
 Vittoria - Caltagirone 2 - 1
 Caltagirone - Ragusa 0 - 0

Turno ad eliminazione diretta

Trentaduesimi di finale
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.09.1997|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.10.1997

Sedicesimi di finale
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.10.1997|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.10.1997

Ottavi di finale
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.11.1997|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.12.1997

Quarti di finale
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.01.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.01.1998

Semifinali
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.02.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.02.1998

Finali
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.03.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.03.1998

Note

Voci correlate 
Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998
Coppa Italia Dilettanti 1997-1998
Coppa Italia Dilettanti (Fase Eccellenza) 1997-1998

Collegamenti esterni 
 Il calcio illustrato N° 228, ottobre-novembre 2020

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997/1